Sichelschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Sichelschmidt (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Gustav Sichelschmidt (1913–1996), deutscher Historiker und Schriftsteller 
 Karla Sichelschmidt (* 1961), deutsche Juristin; seit 2005 Leiterin des Landeskirchenamtes München der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern